Лига звёзд Катара 1997/1998 () — 
26-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Араби».

По итогам прошлого сезона изменений в составе участников не произошло.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1997/1998
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 1997 году
Спорт в Катаре в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998